Die Communauté de communes du Grand Langres ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 27. Dezember 2016 gegründet und umfasst 54 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Langres.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Grand Langres (vor 2017) und
 Communauté de communes du Bassigny.
Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Langres
Gegründet 2016